A260 (Groot-Brittannië), een weg in Groot-Brittannië
 A-260 (Rusland), een weg in Rusland